PMC peut faire référence à:

Vie quotidienne, consommation et loisirs 
 le Panneau Multi-plis de Construction, un panneau bois massif contrecollé fabriqué par l'entreprise Schilliger Holz ;
 les PMC (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons), dans le tri des déchets en Belgique ;
 pmc,  (« par mois »), en évoquant généralement un loyer ;
 « Parquet Moulures Cheminées », expression désignant les caractéristiques d'un certain type de bien immobilier ;
 PMC, une abréviation utilisée pour nommer Planet Minecraft, un site communautaire sur Minecraft ;

Sciences et techniques 
 le Photoelectric Meridian Circle, un catalogue d'étoiles ;
 le « Processeur multi-Carburants », système de moteur à eau ;
 le Processeur métacognitif, composant clé de l'intelligence artificielle ;
 le perceptron multicouche, un réseau de neurones artificiels ;
 le Parrot Magic Cookie, un composant de l'architecture de la machine virtuelle Parrot ;
 la Programmable Metallization Cell, un type de mémoire informatique non-volatile ;
 la PCI Mezzanine Card est une carte électronique combinant l'interface PCI avec les dimensions d'une carte mezzanine standard ;
 Produits de marquage codés, marqueurs chimiques permettant d'identifier des individus.

Économie et business 
 un Private Military Contractor, expression anglophone pour désigner un « militaire privé » ;
 l'aéroport international El Tepual (Puerto Montt), selon la nomenclature de l'AITA ;
 le prix par mille contacts, un ratio pour comparer la capacité avec laquelle un média atteint  ;
 le prix moyen constaté, un prix minimum conseillé pour l'acquisition d'un bien ;
 PMC, identifiant utilisé par PubMed Central ;
 Dans la théorie de Keynes, la propension à consommer (PMC) est la part du revenu disponible d'un ménage qui est consacrée à la consommation ;
 Powell Manufacturing Company;
 Penske Media Corporation, un groupe de média américain
 PMC Group , une entreprise américaine  de production pharmaceutique , qui œuvre en France

Personnalité 
 Paul-Marie Coûteaux, député européen du Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France ;

Sites et monuments 
 le palais de la musique et des congrès (localement surnommé « PMC »), à Strasbourg ;
 Pôle Média-Culture Edmond Gerrer de Colmar.
 Paleozoological Museum of China «PMC» à Pékin